Такмичење у десетобоју за мушкарце на 7. Европском првенству у атлетици 1962. одржано је 13. и 14. септембра у Београду на стадиону ЈНА.

Титулу освојену у Стокхолму 1958, одбранио је Василиј Кузњецов из СССР-а.

Земље учеснице 
Учествовало је 17 такмичара из 11 земаља.

Рекорди 
{| class="wikitable" width=85%
|-
! colspan="6"|Рекорди пре почетка Европског првенства 1962.
|-
| Светски рекорд
| Филип Малки || 
| 8.709	
| Мемфис, САД
| 17. јун 1961.
|-
| Европски рекорд| Јуриј Кутенко || 
| 8.361| Кијев, СССР
| 6. септермбар 1961.
|-
| Рекорди европских првенстава| Василиј Кузњецов || 
| 6.969 (7.865) 	
| Стокхолм, Шведска
| 21. август 1958.
|-
! colspan="6" | Рекорди после завршетка Европског првенства 1962.
|-
| Рекорди европских првенстава
| Василиј Кузњецов || 
| 7.653 (8.026) 	
| Београд, Југославија
| 14. септембар 1962.
|}

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Коначан пласман 

 в''' = ветар јачи од дозвољеног

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 1962.
Десетобој на Европском првенству у атлетици на отвореном